Стасевич Валерій Петрович — український диригент, заслужений діяч мистецтв України.
 Стасевич Ігор Миколайович — білоруський футболіст, півзахисник клубу «Динамо» (Мінськ).
 Стасевич Олександр Юхимович — підполковник Армії УНР, викладач.